Kokoppia är ett släkte av kvalster. Kokoppia ingår i familjen Oppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Kokoppia